

Architettura 
 Palazzo Erdődy-Fürstenberg – palazzo storico di Vienna

Famiglie 
 Erdődy –  famiglia nobile ungherese

Persone 
 Anna Maria Erdődy – nobildonna ungherese, tra le più strette confidenti e amiche di Ludwig van Beethoven
 Imre Erdődy – ginnasta ungherese
 Miklós Erdődy – bano di Croazia
 Tamás Erdődy – bano di Croazia